WGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Winchester, Virginia (Stati Uniti)
 wgo – codice ISO 639-3 della lingua waigeo